Neukloster bezeichnet:

 Neukloster, Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Neukloster (Buxtehude), Ortsteil von Buxtehude im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Stift Neukloster, Zisterzienserkloster in Wiener Neustadt in Niederösterreich
 Neukloster (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Založe (deutsch früher auch Neukloster), Ortsteil von Polzela in Slowenien

Siehe auch:
 Neues Kloster